

Aziende 

 Kronos - casa orologiera spagnola

Cinema 
 Kronos, il conquistatore dell'universo (Kronos) – film del 1957 diretto da Kurt Neumann

Fantascienza 
 Qo'noS (o Kronos) – pianeta dell'universo immaginario di Star Trek

Mitologia 
 Crono (o Kronos) – figura della mitologia greca

Musica 
 Kronos – gruppo musicale brutal death metal francese
 Kronos Quartet – quartetto d'archi statunitense

Personaggi 
 Kronos – personaggio della serie televisiva Highlander
 Kronos – entità cosmica dell'Universo Marvel

Sport 
 Kronos – wrestler del Consejo Mundial de Lucha Libre

Televisione 
 Kronos - Sfida al passato (The Time Tunnel) – serie televisiva 1966-1967
 Kronos - Il tempo della scelta – programma televisivo di Rai 2

Pagine correlate 
Crono (disambigua)
Cronos
Cronus
Chrono
Chronos
Khronos